Barjac (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Barjac (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Barjac (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje